|-
|10001 Palermo||1969 TM1|| align=right|13,9|| align=right|2,377|| align=right|0,135|| align=right|7,43|| align=right|3,665||MBA||8. oktober 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(10002)||1969 TQ1|| align=right|13,3|| align=right|3,159|| align=right|0,161|| align=right|2,99|| align=right|5,615||MBA||8. oktober 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(10003)||1971 UD1|| align=right|14,6|| align=right|2,213|| align=right|0,130|| align=right|1,58|| align=right|3,292||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|10004 Igormakarov||1975 VV2|| align=right|12,8|| align=right|3,109|| align=right|0,184|| align=right|16,78|| align=right|5,482||MBA||2. november 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|10005 Chernega||1976 SS2|| align=right|14,1|| align=right|2,333|| align=right|0,213|| align=right|3,41|| align=right|3,563||MBA||24. september 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|10006 Sessai||1976 UR15|| align=right|13,5|| align=right|2,635|| align=right|0,058|| align=right|9,91|| align=right|4,278||MBA||22. oktober 1976||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(10007)||1976 YF3|| align=right|11,6|| align=right|3,151|| align=right|0,105|| align=right|13,40|| align=right|5,592||MBA||16. december 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|10008 Raisanyo||1977 DT2|| align=right|13,7|| align=right|2,740|| align=right|0,034|| align=right|1,46|| align=right|4,534||MBA||18. februar 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|10009 Hirosetanso||1977 EA6|| align=right|14,3|| align=right|2,398|| align=right|0,106|| align=right|4,11|| align=right|3,713||MBA||12. marec 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|10010 Rudruna||1978 PW3|| align=right|14,3|| align=right|2,464|| align=right|0,147|| align=right|6,43|| align=right|3,867||MBA||9. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych; L. I. Černych
|-
|10011 Avidzba||1978 QY1|| align=right|14,0|| align=right|2,446|| align=right|0,102|| align=right|4,68|| align=right|3,826||MBA||31. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|10012 Tmutarakania||1978 RE3|| align=right|14,9|| align=right|2,443|| align=right|0,189|| align=right|1,56|| align=right|3,817||MBA||3. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych; L. G. Karačkina
|-
|10013 Stenholm||1978 RR8|| align=right|14,4|| align=right|2,439|| align=right|0,236|| align=right|11,12|| align=right|3,808||MBA||2. september 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|10014 Shaim||1978 SE3|| align=right|13,8|| align=right|2,434|| align=right|0,113|| align=right|3,04|| align=right|3,797||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(10015)||1978 SA5|| align=right|15,0|| align=right|2,204|| align=right|0,201|| align=right|00,82|| align=right|3,271||MBA||27. september 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|10016 Yugan||1978 SW7|| align=right|13,9|| align=right|2,457|| align=right|0,141|| align=right|4,56|| align=right|3,851||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(10017)||1978 UP2|| align=right|13,7|| align=right|2,186|| align=right|0,148|| align=right|9,09|| align=right|3,232||MBA||30. oktober 1978||Nanking||Purple Mountain
|-
|(10018)||1979 MG4|| align=right|13,2|| align=right|3,097|| align=right|0,141|| align=right|1,67|| align=right|5,449||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(10019)||1979 MK7|| align=right|13,7|| align=right|3,085|| align=right|0,111|| align=right|2,85|| align=right|5,418||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(10020)||1979 OQ5|| align=right|12,6|| align=right|3,126|| align=right|0,076|| align=right|4,85|| align=right|5,527||MBA||24. julij 1979||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|10021 Henja||1979 QC1|| align=right|14,4|| align=right|2,347|| align=right|0,175|| align=right|11,69|| align=right|3,595||MBA||22. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|10022 Zubov||1979 SU2|| align=right|13,8|| align=right|2,369|| align=right|0,133|| align=right|5,40|| align=right|3,646||MBA||22. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|10023 Vladifedorov||1979 WX3|| align=right|14,0|| align=right|2,435|| align=right|0,179|| align=right|1,94|| align=right|3,799||MBA||17. november 1979||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|10024 Marthahazen||1980 EB|| align=right|14,2|| align=right|2,450|| align=right|0,093|| align=right|2,04|| align=right|3,835||MBA||10. marec 1980||Harvard||Harvard Observatory
|-
|10025 Rauer||1980 FO1|| align=right|12,6|| align=right|2,908|| align=right|0,066|| align=right|1,25|| align=right|4,959||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(10026)||1980 RE1|| align=right|13,8|| align=right|2,571|| align=right|0,174|| align=right|8,72|| align=right|4,122||MBA||3. september 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|10027 Perozzi||1981 FL|| align=right|14,2|| align=right|2,370|| align=right|0,188|| align=right|7,91|| align=right|3,647||MBA||30. marec 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|10028 Bonus||1981 JM2|| align=right|14,3|| align=right|2,432|| align=right|0,178|| align=right|1,66|| align=right|3,791||MBA||5. maj 1981||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|10029 Hiramperkins||1981 QF|| align=right|14,1|| align=right|2,556|| align=right|0,249|| align=right|3,65|| align=right|4,085||MBA||30. avgust 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|10030 Philkeenan||1981 QG|| align=right|13,5|| align=right|3,062|| align=right|0,189|| align=right|1,20|| align=right|5,356||MBA||30. avgust 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|10031 Vladarnolda||1981 RB2|| align=right|12,9|| align=right|2,589|| align=right|0,200|| align=right|12,93|| align=right|4,165||MBA||7. september 1981||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(10032)||1981 RF7|| align=right|13,2|| align=right|3,083|| align=right|0,323|| align=right|8,96|| align=right|5,411||MBA||3. september 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(10033)||1981 UJ23|| align=right|12,6|| align=right|3,022|| align=right|0,071|| align=right|11,18|| align=right|5,252||MBA||24. oktober 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|10034 Birlan||1981 YG|| align=right|13,4|| align=right|2,583|| align=right|0,132|| align=right|14,83|| align=right|4,152||MBA||30. december 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(10035)||1982 DC2|| align=right|15,1|| align=right|2,268|| align=right|0,144|| align=right|4,80|| align=right|3,415||MBA||16. februar 1982||Kleť||L. Brožek
|-
|10036 McGaha||1982 OF|| align=right|13,7|| align=right|2,435|| align=right|0,230|| align=right|3,82|| align=right|3,799||MBA||24. julij 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(10037)||1984 BQ|| align=right|13,1|| align=right|2,389|| align=right|0,065|| align=right|7,79|| align=right|3,691||MBA||26. januar 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(10038)||1984 HO1|| align=right|14,5|| align=right|2,149|| align=right|0,102|| align=right|3,40|| align=right|3,150||MBA||28. april 1984||La Silla||W. Ferreri; V. Zappala
|-
|10039 Keet Seel||1984 LK|| align=right|12,8|| align=right|3,130|| align=right|0,379|| align=right|6,56|| align=right|5,537||MBA||2. junij 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(10040)||1984 QM|| align=right|14,5|| align=right|2,206|| align=right|0,179|| align=right|3,28|| align=right|3,275||MBA||24. avgust 1984||Kleť||Z. Vávrová
|-
|10041 Parkinson||1985 HS1|| align=right|14,0|| align=right|2,324|| align=right|0,199|| align=right|23,25|| align=right|3,542||MBA||24. april 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|10042 Budstewart||1985 PL|| align=right|13,3|| align=right|2,573|| align=right|0,225|| align=right|12,77|| align=right|4,127||MBA||14. avgust 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|10043 Janegann||1985 PN|| align=right|11,9|| align=right|3,132|| align=right|0,121|| align=right|17,32|| align=right|5,543||MBA||14. avgust 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|10044 Squyres||1985 RU|| align=right|13,6|| align=right|2,564|| align=right|0,335|| align=right|16,52|| align=right|4,105||MBA||15. september 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(10045)||1985 RJ3|| align=right|12,8|| align=right|3,113|| align=right|0,136|| align=right|1,85|| align=right|5,492||MBA||6. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10046)||1986 JC|| align=right|13,6|| align=right|2,340|| align=right|0,239|| align=right|8,32|| align=right|3,579||MBA||2. maj 1986||Observatorij Palomar||INAS
|-
|(10047)||1986 QK2|| align=right|13,4|| align=right|2,345|| align=right|0,052|| align=right|14,23|| align=right|3,590||MBA||28. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10048)||1986 TQ|| align=right|12,4|| align=right|3,093|| align=right|0,071|| align=right|16,53|| align=right|5,438||MBA||3. oktober 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|10049 Vorovich||1986 TZ11|| align=right|13,0|| align=right|3,116|| align=right|0,148|| align=right|4,97|| align=right|5,499||MBA||3. oktober 1986||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|10050 Rayman||1987 MA1|| align=right|13,3|| align=right|2,687|| align=right|0,267|| align=right|12,22|| align=right|4,405||MBA||28. junij 1987||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|10051 Albee||1987 QG6|| align=right|14,9|| align=right|2,293|| align=right|0,345|| align=right|21,89|| align=right|3,471||MBA||23. avgust 1987||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(10052)||1987 SM12|| align=right|13,5|| align=right|2,904|| align=right|0,075|| align=right|1,23|| align=right|4,949||MBA||16. september 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10053)||1987 SR12|| align=right|13,8|| align=right|2,279|| align=right|0,156|| align=right|4,29|| align=right|3,441||MBA||16. september 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|10054 Solomin||1987 SQ17|| align=right|13,8|| align=right|2,258|| align=right|0,206|| align=right|5,42|| align=right|3,392||MBA||17. september 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|10055 Silcher||1987 YC1|| align=right|14,1|| align=right|2,960|| align=right|0,055|| align=right|00,47|| align=right|5,092||MBA||22. december 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10056)||1988 BX3|| align=right|14,4|| align=right|2,349|| align=right|0,068|| align=right|5,74|| align=right|3,599||MBA||19. januar 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|10057 L'Obel||1988 CO1|| align=right|14,2|| align=right|2,372|| align=right|0,140|| align=right|3,98|| align=right|3,652||MBA||11. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10058)||1988 DD5|| align=right|14,7|| align=right|2,398|| align=right|0,227|| align=right|9,69|| align=right|3,714||MBA||25. februar 1988||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(10059)||1988 FS2|| align=right|14,1|| align=right|2,411|| align=right|0,136|| align=right|2,54|| align=right|3,742||MBA||21. marec 1988||Smolyan||Bulgarian National Observatory
|-
|10060 Amymilne||1988 GL|| align=right|13,7|| align=right|2,446|| align=right|0,191|| align=right|15,24|| align=right|3,824||MBA||12. april 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(10061)||1988 PG1|| align=right|13,5|| align=right|2,715|| align=right|0,198|| align=right|12,16|| align=right|4,474||MBA||11. avgust 1988||Observatorij Siding Spring||A. J. Noymer
|-
|(10062)||1988 RV4|| align=right|14,3|| align=right|2,661|| align=right|0,178|| align=right|1,64|| align=right|4,340||MBA||1. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10063)||1988 SZ2|| align=right|12,8|| align=right|3,986|| align=right|0,038|| align=right|3,00|| align=right|7,958||HLD||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(10064)||1988 UO|| align=right|12,1|| align=right|2,730|| align=right|0,187|| align=right|9,74|| align=right|4,510||MBA||31. oktober 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(10065)||1988 XK|| align=right|12,6|| align=right|2,908|| align=right|0,179|| align=right|6,92|| align=right|4,958||MBA||3. december 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(10066)||1988 XV2|| align=right|15,1|| align=right|2,197|| align=right|0,203|| align=right|3,51|| align=right|3,257||MBA||1. december 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|10067 Bertuch||1989 AL6|| align=right|14,8|| align=right|2,240|| align=right|0,090|| align=right|1,79|| align=right|3,351||MBA||11. januar 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|10068 Dodoens||1989 CT2|| align=right|14,2|| align=right|2,374|| align=right|0,107|| align=right|5,80|| align=right|3,657||MBA||4. februar 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|10069 Fontenelle||1989 CW2|| align=right|12,1|| align=right|3,002|| align=right|0,063|| align=right|9,03|| align=right|5,199||MBA||4. februar 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|10070 Liuzongli||1989 CB8|| align=right|14,4|| align=right|2,262|| align=right|0,095|| align=right|2,28|| align=right|3,401||MBA||7. februar 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10071)||1989 EZ2|| align=right|14,6|| align=right|2,318|| align=right|0,116|| align=right|6,80|| align=right|3,530||MBA||2. marec 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10072)||1989 GF1|| align=right|14,5|| align=right|2,278|| align=right|0,105|| align=right|3,75|| align=right|3,438||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10073)||1989 GJ2|| align=right|13,9|| align=right|2,362|| align=right|0,113|| align=right|7,19|| align=right|3,630||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10074)||1989 GH4|| align=right|14,4|| align=right|2,326|| align=right|0,022|| align=right|4,95|| align=right|3,547||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10075)||1989 GR4|| align=right|13,9|| align=right|2,267|| align=right|0,114|| align=right|4,10|| align=right|3,412||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10076)||1989 PK|| align=right|13,6|| align=right|2,601|| align=right|0,316|| align=right|20,22|| align=right|4,194||MBA||9. avgust 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(10077)||1989 UL1|| align=right|13,2|| align=right|2,561|| align=right|0,113|| align=right|10,27|| align=right|4,097||MBA||26. oktober 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|10078 Stanthorpe||1989 UJ3|| align=right|13,6|| align=right|2,560|| align=right|0,181|| align=right|13,11|| align=right|4,094||MBA||30. oktober 1989||Geisei||T. Seki
|-
|10079 Meunier||1989 XD2|| align=right|14,6|| align=right|2,636|| align=right|0,233|| align=right|7,15|| align=right|4,279||MBA||2. december 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10080)||1990 OF1|| align=right|12,3|| align=right|3,115|| align=right|0,194|| align=right|14,33|| align=right|5,497||MBA||18. julij 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(10081)||1990 OW1|| align=right|14,8|| align=right|2,213|| align=right|0,180|| align=right|4,16|| align=right|3,291||MBA||29. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(10082)||1990 OF2|| align=right|14,5|| align=right|2,360|| align=right|0,243|| align=right|5,02|| align=right|3,624||MBA||29. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(10083)||1990 QE2|| align=right|14,4|| align=right|2,230|| align=right|0,161|| align=right|5,03|| align=right|3,330||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(10084)||1990 QC5|| align=right|13,8|| align=right|2,225|| align=right|0,162|| align=right|3,52|| align=right|3,318||MBA||25. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(10085)||1990 QF5|| align=right|12,5|| align=right|3,199|| align=right|0,067|| align=right|15,03|| align=right|5,721||MBA||25. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(10086)||1990 SZ|| align=right|13,8|| align=right|2,540|| align=right|0,177|| align=right|10,58|| align=right|4,049||MBA||16. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(10087)||1990 SG3|| align=right|14,0|| align=right|2,288|| align=right|0,192|| align=right|4,05|| align=right|3,460||MBA||18. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|10088 Digne||1990 SG8|| align=right|13,9|| align=right|2,341|| align=right|0,183|| align=right|3,45|| align=right|3,582||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|10089 Turgot||1990 SS9|| align=right|14,6|| align=right|2,378|| align=right|0,201|| align=right|3,33|| align=right|3,666||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|10090 Sikorsky||1990 TK15|| align=right|13,5|| align=right|2,369|| align=right|0,129|| align=right|6,31|| align=right|3,647||MBA||13. oktober 1990||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina; G. R. Kastelʹ
|-
|10091 Bandaisan||1990 VD3|| align=right|14,4|| align=right|2,373|| align=right|0,062|| align=right|3,24|| align=right|3,655||MBA||11. november 1990||Geisei||T. Seki
|-
|10092 Sasaki||1990 VD4|| align=right|14,3|| align=right|2,398|| align=right|0,192|| align=right|1,79|| align=right|3,712||MBA||15. november 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|10093 Diesel||1990 WX1|| align=right|15,0|| align=right|2,394|| align=right|0,106|| align=right|6,80|| align=right|3,704||MBA||18. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|10094 Eijikato||1991 DK|| align=right|11,8|| align=right|2,579|| align=right|0,145|| align=right|15,67|| align=right|4,142||MBA||20. februar 1991||Geisei||T. Seki
|-
|10095 Johannlowe||1991 RP2|| align=right|12,6|| align=right|3,003|| align=right|0,052|| align=right|9,42|| align=right|5,202||MBA||9. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(10096)||1991 RK5|| align=right|12,5|| align=right|3,035|| align=right|0,114|| align=right|10,85|| align=right|5,286||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(10097)||1991 RV16|| align=right|14,6|| align=right|2,238|| align=right|0,117|| align=right|7,16|| align=right|3,347||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(10098)||1991 SC1|| align=right|12,9|| align=right|3,029|| align=right|0,088|| align=right|10,44|| align=right|5,272||MBA||30. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|10099 Glazebrook||1991 VB9|| align=right|13,4|| align=right|3,267|| align=right|0,117|| align=right|2,89|| align=right|5,903||MBA||4. november 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|10100 Bürgel||1991 XH1|| align=right|14,5|| align=right|2,413|| align=right|0,178|| align=right|1,93|| align=right|3,749||MBA||10. december 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|10101 Fourier||1992 BM2|| align=right|13,9|| align=right|2,250|| align=right|0,100|| align=right|3,92|| align=right|3,374||MBA||30. januar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|10102 Digerhuvud||1992 DA6|| align=right|14,7|| align=right|2,423|| align=right|0,133|| align=right|1,83|| align=right|3,771||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|10103 Jungfrun||1992 DB9|| align=right|14,2|| align=right|2,403|| align=right|0,106|| align=right|7,32|| align=right|3,725||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|10104 Hoburgsgubben||1992 EY9|| align=right|15,8|| align=right|2,333|| align=right|0,076|| align=right|2,62|| align=right|3,564||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|10105 Holmhällar||1992 EM12|| align=right|13,4|| align=right|3,125|| align=right|0,110|| align=right|00,88|| align=right|5,523||MBA||6. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|10106 Lergrav||1992 EV15|| align=right|15,1|| align=right|2,344|| align=right|0,163|| align=right|2,16|| align=right|3,589||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(10107)||1992 FW1|| align=right|14,9|| align=right|2,334|| align=right|0,267|| align=right|22,64|| align=right|3,566||MBA||27. marec 1992||Observatorij Siding Spring||D. I. Steel
|-
|10108 Tomlinson||1992 HM|| align=right|13,8|| align=right|2,401|| align=right|0,154|| align=right|26,04|| align=right|3,720||MBA||26. april 1992||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(10109)||1992 KQ|| align=right|12,5|| align=right|2,667|| align=right|0,173|| align=right|14,86|| align=right|4,354||MBA||29. maj 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(10110)||1992 LJ|| align=right|13,9|| align=right|2,483|| align=right|0,143|| align=right|4,13|| align=right|3,911||MBA||3. junij 1992||Observatorij Palomar||G. J. Leonard
|-
|10111 Fresnel||1992 OO1|| align=right|12,7|| align=right|2,555|| align=right|0,012|| align=right|14,83|| align=right|4,084||MBA||25. julij 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(10112)||1992 OP1|| align=right|12,7|| align=right|3,039|| align=right|0,110|| align=right|15,05|| align=right|5,296||MBA||31. julij 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(10113)||1992 PX2|| align=right|13,1|| align=right|2,606|| align=right|0,150|| align=right|11,24|| align=right|4,206||MBA||6. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|10114 Greifswald||1992 RZ|| align=right|13,1|| align=right|2,881|| align=right|0,032|| align=right|00,95|| align=right|4,888||MBA||4. september 1992||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(10115)||1992 SK|| align=right|17,0|| align=right|1,249|| align=right|0,326|| align=right|15,33|| align=right|1,396||APL||24. september 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin; J. Alu
|-
|10116 Robertfranz||1992 SJ2|| align=right|12,4|| align=right|3,004|| align=right|0,054|| align=right|10,92|| align=right|5,207||MBA||21. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|10117 Tanikawa||1992 TW|| align=right|13,6|| align=right|2,982|| align=right|0,109|| align=right|10,68|| align=right|5,148||MBA||1. oktober 1992||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(10118)||1992 UK1|| align=right|13,0|| align=right|2,807|| align=right|0,158|| align=right|8,04|| align=right|4,703||MBA||19. oktober 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|10119 Remarque||1992 YC1|| align=right|13,2|| align=right|3,129|| align=right|0,137|| align=right|2,52|| align=right|5,534||MBA||18. december 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|10120 Ypres||1992 YH2|| align=right|12,9|| align=right|3,184|| align=right|0,064|| align=right|10,49|| align=right|5,681||MBA||18. december 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(10121)||1993 BS4|| align=right|13,5|| align=right|3,199|| align=right|0,161|| align=right|00,90|| align=right|5,722||MBA||27. januar 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(10122)||1993 BC5|| align=right|13,0|| align=right|3,231|| align=right|0,166|| align=right|00,51|| align=right|5,807||MBA||27. januar 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|10123 Fideöja||1993 FJ16|| align=right|13,8|| align=right|2,269|| align=right|0,207|| align=right|4,06|| align=right|3,418||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10124)||1993 FE23|| align=right|13,9|| align=right|2,265|| align=right|0,172|| align=right|8,77|| align=right|3,408||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10125)||1993 FB24|| align=right|14,7|| align=right|2,188|| align=right|0,182|| align=right|4,83|| align=right|3,236||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10126)||1993 FW24|| align=right|14,7|| align=right|2,208|| align=right|0,181|| align=right|1,19|| align=right|3,280||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10127)||1993 FF26|| align=right|15,2|| align=right|2,210|| align=right|0,132|| align=right|4,33|| align=right|3,284||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10128)||1993 FT31|| align=right|14,5|| align=right|2,268|| align=right|0,232|| align=right|5,61|| align=right|3,416||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10129)||1993 FO40|| align=right|15,0|| align=right|2,167|| align=right|0,081|| align=right|2,00|| align=right|3,189||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10130)||1993 FJ50|| align=right|14,7|| align=right|2,161|| align=right|0,035|| align=right|2,07|| align=right|3,175||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10131)||1993 FP73|| align=right|15,5|| align=right|2,302|| align=right|0,178|| align=right|2,79|| align=right|3,492||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10132)||1993 FL84|| align=right|13,9|| align=right|2,218|| align=right|0,166|| align=right|8,06|| align=right|3,302||MBA||20. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10133)||1993 GC1|| align=right|13,7|| align=right|2,293|| align=right|0,161|| align=right|5,25|| align=right|3,472||MBA||15. april 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(10134)||1993 HL6|| align=right|13,8|| align=right|2,197|| align=right|0,145|| align=right|7,52|| align=right|3,256||MBA||17. april 1993||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10135)||1993 LZ1|| align=right|13,7|| align=right|2,382|| align=right|0,129|| align=right|5,75|| align=right|3,676||MBA||13. junij 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|10136 Gauguin||1993 OM3|| align=right|14,2|| align=right|2,235|| align=right|0,109|| align=right|6,41|| align=right|3,341||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|10137 Thucydides||1993 PV6|| align=right|14,6|| align=right|2,476|| align=right|0,199|| align=right|3,77|| align=right|3,896||MBA||15. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|10138 Ohtanihiroshi||1993 SS1|| align=right|14,0|| align=right|2,580|| align=right|0,150|| align=right|4,03|| align=right|4,143||MBA||16. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|10139 Ronsard||1993 ST4|| align=right|14,9|| align=right|2,350|| align=right|0,027|| align=right|1,01|| align=right|3,603||MBA||19. september 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|10140 Villon||1993 SX4|| align=right|13,9|| align=right|2,421|| align=right|0,132|| align=right|2,62|| align=right|3,766||MBA||19. september 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|10141 Gotenba||1993 VE|| align=right|12,8|| align=right|2,613|| align=right|0,177|| align=right|13,57|| align=right|4,223||MBA||5. november 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|10142 Sakka||1993 VG1|| align=right|12,1|| align=right|2,746|| align=right|0,255|| align=right|11,76|| align=right|4,550||MBA||15. november 1993||Dynic||A. Sugie
|-
|10143 Kamogawa||1994 AP1|| align=right|12,3|| align=right|2,984|| align=right|0,219|| align=right|19,50|| align=right|5,153||MBA||8. januar 1994||Dynic||A. Sugie
|-
|(10144)||1994 AB2|| align=right|13,1|| align=right|2,933|| align=right|0,026|| align=right|00,77|| align=right|5,022||MBA||9. januar 1994||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(10145)||1994 CK1|| align=right|17,3|| align=right|1,902|| align=right|0,632|| align=right|4,56|| align=right|2,623||APL||10. februar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|10146 Mukaitadashi||1994 CV1|| align=right|13,3|| align=right|3,078|| align=right|0,183|| align=right|3,90|| align=right|5,399||MBA||8. februar 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|10147 Mizugatsuka||1994 CK2|| align=right|13,6|| align=right|3,189|| align=right|0,120|| align=right|2,46|| align=right|5,695||MBA||13. februar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|10148 Shirase||1994 GR9|| align=right|12,2|| align=right|3,212|| align=right|0,145|| align=right|00,46|| align=right|5,755||MBA||14. april 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|10149 Cavagna||1994 PA|| align=right|15,0|| align=right|2,182|| align=right|0,028|| align=right|6,12|| align=right|3,222||MBA||3. avgust 1994||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(10150)||1994 PN|| align=right|15,8|| align=right|2,377|| align=right|0,542|| align=right|45,97|| align=right|3,664||AMR||7. avgust 1994||Observatorij Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|10151 Rubens||1994 PF22|| align=right|14,2|| align=right|2,259|| align=right|0,197|| align=right|6,33|| align=right|3,394||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|10152 Ukichiro||1994 RJ11|| align=right|13,4|| align=right|2,363|| align=right|0,142|| align=right|6,51|| align=right|3,632||MBA||11. september 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|10153 Goldman||1994 UB|| align=right|14,9|| align=right|2,312|| align=right|0,197|| align=right|9,28|| align=right|3,514||MBA||26. oktober 1994||Sudbury||D. di Cicco
|-
|10154 Tanuki||1994 UH|| align=right|14,3|| align=right|2,268|| align=right|0,109|| align=right|2,26|| align=right|3,415||MBA||31. oktober 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|10155 Numaguti||1994 VZ2|| align=right|14,3|| align=right|2,354|| align=right|0,253|| align=right|9,07|| align=right|3,612||MBA||4. november 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10156)||1994 VQ7|| align=right|14,9|| align=right|2,284|| align=right|0,171|| align=right|2,86|| align=right|3,450||MBA||7. november 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|10157 Asagiri||1994 WE1|| align=right|14,2|| align=right|2,374|| align=right|0,060|| align=right|7,32|| align=right|3,658||MBA||27. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|10158 Taroubou||1994 XK|| align=right|13,4|| align=right|2,446|| align=right|0,209|| align=right|5,40|| align=right|3,825||MBA||3. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|10159 Tokara||1994 XS4|| align=right|14,1|| align=right|2,414|| align=right|0,134|| align=right|7,42|| align=right|3,750||MBA||9. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|10160 Totoro||1994 YQ1|| align=right|14,3|| align=right|2,401|| align=right|0,133|| align=right|6,88|| align=right|3,719||MBA||31. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|10161 Nakanoshima||1994 YZ1|| align=right|14,7|| align=right|2,387|| align=right|0,038|| align=right|3,99|| align=right|3,686||MBA||31. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|10162 Issunboushi||1995 AL|| align=right|14,2|| align=right|2,463|| align=right|0,096|| align=right|7,04|| align=right|3,866||MBA||2. januar 1995||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|10163 Onomichi||1995 BH1|| align=right|15,7|| align=right|2,384|| align=right|0,208|| align=right|1,52|| align=right|3,681||MBA||26. januar 1995||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|10164 Akusekijima||1995 BS1|| align=right|12,9|| align=right|2,602|| align=right|0,162|| align=right|14,57|| align=right|4,197||MBA||27. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10165)||1995 BL2|| align=right|17,1|| align=right|1,235|| align=right|0,504|| align=right|23,90|| align=right|1,372||APL||31. januar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|10166 Takarajima||1995 BN3|| align=right|14,0|| align=right|2,625|| align=right|0,137|| align=right|3,73|| align=right|4,253||MBA||30. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|10167 Yoshiwatiso||1995 BQ15|| align=right|13,3|| align=right|2,450|| align=right|0,154|| align=right|3,28|| align=right|3,833||MBA||31. januar 1995||Geisei||T. Seki
|-
|10168 Stony Ridge||1995 CN|| align=right|14,6|| align=right|2,762|| align=right|0,085|| align=right|7,40|| align=right|4,590||MBA||4. februar 1995||Stony Ridge||J. B. Child; J. E. Rogers
|-
|10169 Ogasawara||1995 DK|| align=right|13,0|| align=right|2,873|| align=right|0,116|| align=right|9,99|| align=right|4,870||MBA||21. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|10170 Petrjakeš||1995 DA1|| align=right|14,2|| align=right|2,625|| align=right|0,129|| align=right|9,07|| align=right|4,253||MBA||22. februar 1995||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(10171)||1995 EE8|| align=right|12,5|| align=right|2,621|| align=right|0,125|| align=right|15,09|| align=right|4,243||MBA||7. marec 1995||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|10172 Humphreys||1995 FW19|| align=right|13,4|| align=right|2,741|| align=right|0,059|| align=right|5,47|| align=right|4,536||MBA||31. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|10173 Hanzelkazikmund||1995 HA|| align=right|14,7|| align=right|3,082|| align=right|0,080|| align=right|8,80|| align=right|5,409||MBA||21. april 1995||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|10174 Emička||1995 JD|| align=right|14,4|| align=right|2,747|| align=right|0,236|| align=right|4,39|| align=right|4,552||MBA||2. maj 1995||Kleť||Z. Moravec
|-
|10175 Aenona||1996 CR1|| align=right|14,3|| align=right|2,271|| align=right|0,129|| align=right|5,71|| align=right|3,422||MBA||14. februar 1996||Višnjan||K. Korlević; D. Matkovic
|-
|10176 Gaiavettori||1996 CW7|| align=right|14,6|| align=right|2,218|| align=right|0,208|| align=right|5,68|| align=right|3,303||MBA||14. februar 1996||Cima Ekar||M. Tombelli; U. Munari
|-
|10177 Ellison||1996 CK9|| align=right|14,2|| align=right|2,307|| align=right|0,157|| align=right|6,59|| align=right|3,504||MBA||10. februar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|10178 Iriki||1996 DD|| align=right|14,8|| align=right|2,189|| align=right|0,003|| align=right|2,27|| align=right|3,238||MBA||18. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|10179 Ishigaki||1996 DE|| align=right|13,1|| align=right|2,611|| align=right|0,137|| align=right|16,18|| align=right|4,219||MBA||18. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10180)||1996 EE2|| align=right|14,9|| align=right|2,277|| align=right|0,133|| align=right|4,38|| align=right|3,435||MBA||15. marec 1996||Loomberah||G. J. Garradd
|-
|10181 Davidacomba||1996 FP3|| align=right|16,4|| align=right|2,214|| align=right|0,098|| align=right|5,29|| align=right|3,293||MBA||26. marec 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|10182 Junkobiwaki||1996 FL5|| align=right|14,3|| align=right|2,319|| align=right|0,143|| align=right|7,33|| align=right|3,530||MBA||20. marec 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|10183 Ampère||1996 GV20|| align=right|15,1|| align=right|2,265|| align=right|0,139|| align=right|00,38|| align=right|3,407||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|10184 Galvani||1996 HC19|| align=right|15,0|| align=right|2,399|| align=right|0,108|| align=right|2,35|| align=right|3,715||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|10185 Gaudi||1996 HD21|| align=right|13,7|| align=right|2,598|| align=right|0,217|| align=right|4,46|| align=right|4,186||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|10186 Albéniz||1996 HD24|| align=right|14,2|| align=right|2,444|| align=right|0,205|| align=right|6,21|| align=right|3,821||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10187)||1996 JV|| align=right|13,0|| align=right|2,412|| align=right|0,190|| align=right|24,08|| align=right|3,746||MBA||12. maj 1996||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|10188 Yasuoyoneda||1996 JY|| align=right|14,2|| align=right|2,411|| align=right|0,243|| align=right|10,05|| align=right|3,743||MBA||14. maj 1996||Moriyama||R. H. McNaught; Y. Ikari
|-
|10189 Normanrockwell||1996 JK16|| align=right|13,3|| align=right|2,672|| align=right|0,091|| align=right|8,03|| align=right|4,368||MBA||15. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(10190)||1996 NC|| align=right|14,1|| align=right|2,852|| align=right|0,038|| align=right|3,19|| align=right|4,814||MBA||14. julij 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(10191)||1996 NU1|| align=right|13,2|| align=right|2,679|| align=right|0,057|| align=right|10,21|| align=right|4,383||MBA||14. julij 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(10192)||1996 OQ1|| align=right|14,0|| align=right|2,843|| align=right|0,036|| align=right|1,11|| align=right|4,793||MBA||20. julij 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|10193 Nishimoto||1996 PR1|| align=right|13,9|| align=right|3,059|| align=right|0,297|| align=right|00,57|| align=right|5,348||MBA||8. avgust 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(10194)||1996 QN1|| align=right|13,7|| align=right|2,986|| align=right|0,077|| align=right|9,79|| align=right|5,158||MBA||18. avgust 1996||Rand||G. R. Viscome
|-
|10195 Nebraska||1996 RS5|| align=right|12,2|| align=right|2,887|| align=right|0,188|| align=right|14,53|| align=right|4,904||MBA||13. september 1996||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(10196)||1996 TJ15|| align=right|12,9|| align=right|3,200|| align=right|0,147|| align=right|2,23|| align=right|5,725||MBA||9. oktober 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|10197 Senigalliesi||1996 UO|| align=right|13,2|| align=right|2,844|| align=right|0,068|| align=right|1,86|| align=right|4,796||MBA||18. oktober 1996||Pianoro||V. Goretti
|-
|10198 Pinelli||1996 XN26|| align=right|13,6|| align=right|2,868|| align=right|0,049|| align=right|2,95|| align=right|4,856||MBA||6. december 1996||Cima Ekar||M. Tombelli; U. Munari
|-
|10199 Chariklo||1997 CU26|| align=right|6,4|| align=right|15,87|| align=right|0,176|| align=right|23,38|| align=right|63,3||CNT||15. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|10200 Quadri||1997 NZ2|| align=right|14,7|| align=right|2,726|| align=right|0,162|| align=right|4,38|| align=right|4,500||MBA||7. julij 1997||Pianoro||V. Goretti
|-
|10201 Korado||1997 NL6|| align=right|15,7|| align=right|2,192|| align=right|0,189|| align=right|4,43|| align=right|3,246||MBA||12. julij 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(10202)||1997 PE|| align=right|14,1|| align=right|2,337|| align=right|0,058|| align=right|5,97|| align=right|3,572||MBA||1. avgust 1997||Haleakala||NEAT
|-
|10203 Flinders||1997 PQ|| align=right|15,0|| align=right|2,203|| align=right|0,081|| align=right|4,70|| align=right|3,270||MBA||1. avgust 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|10204 Turing||1997 PK1|| align=right|13,7|| align=right|2,803|| align=right|0,081|| align=right|6,91|| align=right|4,692||MBA||1. avgust 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|10205 Pokorný||1997 PX1|| align=right|14,6|| align=right|2,337|| align=right|0,122|| align=right|5,93|| align=right|3,573||MBA||7. avgust 1997||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(10206)||1997 PC2|| align=right|14,4|| align=right|2,360|| align=right|0,071|| align=right|1,34|| align=right|3,624||MBA||7. avgust 1997||Fitchburg||L. L. Amburgey
|-
|10207 Comeniana||1997 QA|| align=right|13,9|| align=right|2,412|| align=right|0,085|| align=right|6,82|| align=right|3,746||MBA||16. avgust 1997||Modra||L. Kornoš; P. Kolény
|-
|(10208)||1997 QN1|| align=right|14,6|| align=right|2,236|| align=right|0,202|| align=right|4,56|| align=right|3,342||MBA||30. avgust 1997||Stroncone||Stroncone
|-
|10209 Izanaki||1997 QY1|| align=right|14,2|| align=right|2,429|| align=right|0,202|| align=right|3,36|| align=right|3,785||MBA||24. avgust 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|10210 Nathues||1997 QV3|| align=right|14,4|| align=right|2,478|| align=right|0,092|| align=right|5,90|| align=right|3,901||MBA||30. avgust 1997||Caussols||ODAS
|-
|10211 La Spezia||1997 RG3|| align=right|13,7|| align=right|2,442|| align=right|0,177|| align=right|2,48|| align=right|3,817||MBA||6. september 1997||Monte Viseggi||Monte Viseggi
|-
|(10212)||1997 RA7|| align=right|14,6|| align=right|2,169|| align=right|0,092|| align=right|2,41|| align=right|3,193||MBA||3. september 1997||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|10213 Koukolík||1997 RK7|| align=right|14,5|| align=right|2,435|| align=right|0,263|| align=right|7,18|| align=right|3,798||MBA||10. september 1997||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(10214)||1997 RT9|| align=right|13,9|| align=right|2,723|| align=right|0,212|| align=right|5,25|| align=right|4,494||MBA||10. september 1997||Uccle||T. Pauwels
|-
|10215 Lavilledemirmont||1997 SQ|| align=right|14,8|| align=right|2,977|| align=right|0,156|| align=right|00,71|| align=right|5,137||MBA||20. september 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|10216 Popastro||1997 SN3|| align=right|13,5|| align=right|2,757|| align=right|0,141|| align=right|5,71|| align=right|4,578||MBA||22. september 1997||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|10217 Richardcook||1997 SN4|| align=right|12,5|| align=right|2,617|| align=right|0,259|| align=right|13,21|| align=right|4,233||MBA||27. september 1997||Haleakala||NEAT
|-
|10218 Bierstadt||1997 SJ23|| align=right|14,9|| align=right|2,397|| align=right|0,159|| align=right|3,21|| align=right|3,709||MBA||29. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|10219 Penco||1997 UJ5|| align=right|14,7|| align=right|2,308|| align=right|0,100|| align=right|4,40|| align=right|3,505||MBA||25. oktober 1997||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|10220 Pigott||1997 UG7|| align=right|13,7|| align=right|2,692|| align=right|0,120|| align=right|12,42|| align=right|4,415||MBA||20. oktober 1997||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|10221 Kubrick||1997 UM9|| align=right|14,0|| align=right|2,432|| align=right|0,038|| align=right|7,53|| align=right|3,792||MBA||28. oktober 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|10222 Klotz||1997 UV10|| align=right|12,5|| align=right|2,771|| align=right|0,107|| align=right|7,97|| align=right|4,612||MBA||29. oktober 1997||Ramonville||C. Buil
|-
|10223 Zashikiwarashi||1997 UD11|| align=right|12,9|| align=right|3,122|| align=right|0,143|| align=right|1,84|| align=right|5,517||MBA||31. oktober 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(10224)||1997 UK22|| align=right|14,1|| align=right|2,432|| align=right|0,166|| align=right|3,43|| align=right|3,791||MBA||26. oktober 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(10225)||1997 VQ1|| align=right|12,9|| align=right|2,841|| align=right|0,073|| align=right|8,31|| align=right|4,787||MBA||1. november 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|10226 Seishika||1997 VK5|| align=right|12,8|| align=right|2,486|| align=right|0,128|| align=right|6,12|| align=right|3,920||MBA||8. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|10227 Izanami||1997 VO6|| align=right|12,2|| align=right|3,134|| align=right|0,066|| align=right|12,65|| align=right|5,548||MBA||4. november 1997||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(10228)||1997 VY8|| align=right|12,4|| align=right|3,063|| align=right|0,100|| align=right|8,58|| align=right|5,361||MBA||1. november 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10229)||1997 WR3|| align=right|13,7|| align=right|2,372|| align=right|0,114|| align=right|6,84|| align=right|3,652||MBA||19. november 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(10230)||1997 WU35|| align=right|13,9|| align=right|2,883|| align=right|0,011|| align=right|1,62|| align=right|4,895||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(10231)||1997 WQ37|| align=right|13,5|| align=right|2,968|| align=right|0,061|| align=right|4,21|| align=right|5,113||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(10232)||1997 WR49|| align=right|13,3|| align=right|3,174|| align=right|0,240|| align=right|1,82|| align=right|5,653||MBA||26. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|10233 Le Creusot||1997 XQ2|| align=right|13,0|| align=right|2,725|| align=right|0,088|| align=right|2,58|| align=right|4,498||MBA||5. december 1997||Le Creusot||J.-C. Merlin
|-
|10234 Sixtygarden||1997 YB8|| align=right|12,2|| align=right|2,989|| align=right|0,065|| align=right|10,52|| align=right|5,168||MBA||27. december 1997||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(10235)||1998 QR37|| align=right|12,6|| align=right|3,056|| align=right|0,162|| align=right|2,66|| align=right|5,341||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(10236)||1998 QA93|| align=right|13,6|| align=right|2,288|| align=right|0,138|| align=right|3,95|| align=right|3,459||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|10237 Adzic||1998 SJ119|| align=right|15,0|| align=right|2,207|| align=right|0,057|| align=right|1,15|| align=right|3,278||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(10238)||1998 SO140|| align=right|14,9|| align=right|2,155|| align=right|0,151|| align=right|3,61|| align=right|3,163||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|10239 Hermann||1998 TY30|| align=right|12,8|| align=right|3,166|| align=right|0,238|| align=right|16,97|| align=right|5,632||MBA||10. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(10240)||1998 VW34|| align=right|13,0|| align=right|2,870|| align=right|0,064|| align=right|1,39|| align=right|4,861||MBA||12. november 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|10241 Miličević||1999 AU6|| align=right|13,5|| align=right|3,053|| align=right|0,158|| align=right|1,61|| align=right|5,333||MBA||9. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|10242 Wasserkuppe||2808 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,426|| align=right|0,151|| align=right|2,05|| align=right|3,777||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10243 Hohe Meissner||3553 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,776|| align=right|0,172|| align=right|6,60|| align=right|4,625||MBA||22. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10244 Thüringer Wald||4668 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,405|| align=right|0,103|| align=right|7,49|| align=right|3,728||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10245 Inselsberg||6071 P-L|| align=right|13,1|| align=right|2,780|| align=right|0,095|| align=right|8,92|| align=right|4,634||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10246 Frankenwald||6381 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,563|| align=right|0,058|| align=right|10,15|| align=right|4,102||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10247 Amphiaraos||6629 P-L|| align=right|10,5|| align=right|5,218|| align=right|0,008|| align=right|4,20|| align=right|11,92||JUT||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10248 Fichtelgebirge||7639 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,577|| align=right|0,185|| align=right|4,39|| align=right|4,137||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10249 Harz||9515 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,577|| align=right|0,094|| align=right|3,64|| align=right|4,136||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10250)||1252 T-1|| align=right|14,6|| align=right|2,337|| align=right|0,039|| align=right|6,56|| align=right|3,571||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov

an:Lista d'asteroides (10001-11000)
ar:دوليوس 10989
ast:Llista d'asteroides (10001-11000)
ca:Llista d'asteroides (10001-11000)
de:Liste der Asteroiden, Nummer 10001 bis 10500
en:List of minor planets: 10001–11000
eo:Listo de asteroidoj (10001–11000)
es:Anexo:Asteroides (10001)-(11000)
fa:فهرست سیارک‌ها (۱۰۰۰۱ - ۱۱۰۰۱)
fi:Luettelo pikkuplaneetoista: 10001–11000
fr:Liste des astéroïdes (10001-11000)
it:Lista di asteroidi (10001-11000)
ja:小惑星の一覧 (10001-11000)
la:Index Asteroidum 10001-11000
nn:Nummererte småplanetar/10001–11000
no:Liste over nummererte småplaneter: 10001–11000
pl:Lista planetoid 10001-11000
pt:Anexo:Lista de asteroides (10001-11000)
ro:Lista planetelor minore: 10001–11000
sv:Lista över småplaneter (10001–10500)
vi:Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
zh:小行星列表/10001-11000